

Informatica 
 Simplified Mandatory Access Control Kernel (SMACK)

Musica 
 Smack – gruppo musicale finlandese
 Smack – gruppo musicale statunitense
 Smack – rapper ceco
 Smack! – album di Carlotta del 2000

Nautica 
 Smack – vascello